Султанбек Астанович Астанов (; 23 марта 1999 года, Шымкент, Казахстан) — казахстанский футболист, полузащитник.

Карьера

Клубная 
Футбольную карьеру начал в 2019 году в составе клуба «Кайрат». 4 августа 2019 года забил дебютный мяч в чемпионате Казахстана в ворота павлодарского «Иртыша» (2:0).

В сборной 
15 октября 2019 года дебютировал за молодёжную сборную Казахстана в товарищеском матче с молодёжной сборной Македонии.

Достижения 
 «Кайрат»
 Чемпион Казахстана (1): 2020
 Серебряный призёр чемпионата Казахстана (1): 2019

Клубная статистика

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Vesti.kz

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Кайрат-Жастар»
Игроки ФК «Кайрат»